Кубок Футбольної Асоціації Сейшельських Островів з футболу () — футбольне змагання, яке щорічно проводить Сейшельська федерація футболу серед футбольних клубів Сейшельських Островів.

Таблиця фіналістів та переможців Кубку

Титули по клубам 

(*) Сент-Льюїс Санс Юнайтед включає в себе клуби Сент-Льюїс та Саншайн.

Див. також 
 Чемпіонат Сейшельських Островів з футболу

Джерела 
 Сейшели - Таблиця переможців національного Кубку 

Національні футбольні кубки Африки
Спорт на Сейшельських Островах